Ekstraklasa 2014/2015 – 81. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej. Sponsorem tytularnym rozgrywek był T-Mobile Polska, operator sieci T-Mobile, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa T-Mobile Ekstraklasa. Podobnie jak w sezonie poprzednim rozegrano 30 kolejek spotkań, po których przeprowadzano rundę finałową w dwóch grupach (7 kolejek).

Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 9. minucie meczu  –  zawodnik gospodarzy Bartłomiej Konieczny (mecz zakończył się wynikiem 2:3).

Obrońcą tytułu była . Mistrzostwo Polski zdobył .

Drużyny

Format rozgrywek 
W sezonie 2014/2015 zachowano zasadniczo format rozgrywek ESA-37, czyli podział rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn oraz podział punktów zdobytych w rundzie zasadniczej przez dwa z zaokrągleniem w górę w przypadku nieparzystej liczby punktów.

Zmieniony został jednak układ par w rundzie finałowej:

Runda zasadnicza

Tabela 

! 

||(28)
||(27)
||(25)
||(23)

||(22)
||(22)

||(21)
||(21)

||(20)
||(20)
||(20)

||(19)
||(17)
||(17)
||(16)
||(15)

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Runda finałowa

Tabela 

! 
|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa A
|-

||rowspan=4|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa B
|-
||rowspan=6|

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

 31. kolejka: 8–11 maja 2015,
 32. kolejka: 15–17 maja 2015,
 33. kolejka: 19–20 maja 2015,
 34. kolejka: 22–25 maja 2015,
 35. kolejka: 29–31 maja 2015,
 36. kolejka: 2–3 czerwca 2015,
 37. kolejka: 5 i 7 czerwca 2015.

|{|
|

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

|-
|colspan=9 align="center"|Grupa B
|}
|}

Statystyki

Bramki, kartki 
 Opracowano na podstawie: 90minut.pl
 W tabeli nie są liczone kartki anulowane po meczach przez Komisję Ligi.

Najlepsi strzelcy 
 Stan po 37. kolejce.

Opracowano na podstawie: 90minut.pl.

Liczba w nawiasie przy nazwisku danego zawodnika oznacza liczbę goli strzelonych przez niego w ostatniej kolejce.

Najlepsi asystenci 
 Stan po 37. kolejce.

Opracowano na podstawie sportowefakty.pl.

Liczba w nawiasie przy nazwisku danego zawodnika oznacza liczbę asyst uzyskanych przez niego w ostatniej kolejce.

Klasyfikacja kanadyjska 
 Stan po 37. kolejce.

Opracowano na podstawie: 90minut.pl oraz sportowefakty.pl.

Hat-tricki 
 Stan po 37. kolejce.

Klasyfikacja Fair Play 
 Stan po 37. kolejce.

Źródło: Ekstraklasa.org

Rekordy drużynowe

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Nagrody

Piłkarz Miesiąca w konkursie Ekstraklasy SA, Przeglądu Sportowego i Onetu

Gala Ekstraklasy 
8 czerwca 2015 roku odbyła się gala T-Mobile Ekstraklasy, podsumowująca sezon.

 Bramkarz sezonu: Bartłomiej Drągowski (Jagiellonia Białystok)
 Obrońca sezonu: Michał Pazdan (Jagiellonia Białystok)
 Pomocnik sezonu: Semir Štilić (Wisła Kraków)
 Napastnik sezonu: Kamil Wilczek (Piast Gliwice)
 Odkrycie sezonu: Bartłomiej Drągowski (Jagiellonia Białystok)
 Piłkarz sezonu: Kamil Wilczek (Piast Gliwice)
 Trener sezonu: Michał Probierz (Jagiellonia Białystok)
 Największy plus sezonu: Szymon Pawłowski (Lech Poznań)

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Sędziowie

Sędziowie zawodowi 
 Stan na 1 czerwca 2015.

Opracowano na podstawie profili sędziów w bazie 90minut.pl.

Grupa Top Amator 
 Pozostali sędziowie z uprawnieniami sędziowania meczów w Ekstraklasie.

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Prawa telewizyjne

Uwagi

Przypisy